Pule kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pule (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,85, long 111,17), 
 Desa Pule (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,69, long 110,80), 
 Desa Pule (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 111,51), 
 Desa Pule (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,49, long 112,12), 
 Desa Pule (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 112,13), 
 Desa Pule (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 112,04), 
 Desa Pule (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,23, long 112,16), 
 Kecamatan Pule, distrikt, Jawa Timur,

Kina 

 Pule (socken), Hunan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar